1-е Южнотихоокеанские игры 1963 года прошли с 29 августа по 8 сентября в городе Сува, Фиджи. В соревнованиях приняло участие около 700 спортсменов из 13 стран Океании.

Страны-участницы 

 Острова Гилберта и Эллис 
 

 Новые Гебриды
 
 Территория Новая Гвинея

 Западное Самоа

Виды спорта  
  Лёгкая атлетика
  Баскетбол 
  Бокс
  Футбол
  Нетбол
  Регби
  Плавание
  Настольный теннис
  Теннис 
  Волейбол

Медальный зачёт

Ссылки 

 1-е Тихоокеанские игры на сайте foxsportspulse.com
 История игр на сайте foxsportspulse.com

Тихоокеанские игры
Спортивные соревнования в Фиджи
Август 1963 года
Сентябрь 1963 года
1963 год на Фиджи
1963 год в спорте